Растіла (станція метро) — станція Гельсінського метро
 Растіла (квартал) — квартал району Вуосаарі, Східне Гельсінкі, Фінляндія
 Мері-Растіла (квартал) — квартал району Вуосаарі, Східне Гельсінкі, Фінляндія
 Растіла — єдиний паркінг у Гельсінкі